El término Burni  puede referirse a:

Burni (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Burni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Burni (Evenki, Krasnoyarsk), localidad del raión Evenki del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Burni (Evenki, Krasnoyarsk), localidad del raión de Motygino del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Burni (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.